Corn (engl. Mais) ist ein Ortsname:
 französische Gemeinde Corn im Département Lot, siehe Corn (Lot)
 US-amerikanische Stadt im Washita County in Oklahoma, siehe Corn (Oklahoma)

Personen:
 David Corn (* 1959), US-amerikanischer Journalist
 Heribert Corn (* 1964), österreichischer Fotograf

im NRHP gelistete Objekte:
 Corn Creek Campsite, in Las Vegas, Nevada, ID-Nr. 75001105
 Corn Springs, in Desert Center, Kalifornien, ID-Nr. 98001286
 Corn Springs Petroglyph Site, in Desert Center, Kalifornien, ID-Nr. 80004623

Siehe auch:
 Corn Island, Begriffsklärung
 It’s Corn, Internetphänomen und Lied (2022)
 Korn, Begriffsklärung